Amerikai Egyesült Államok
 North Creek (New York)
 North Creek (Ohio)
 North Creek (Washington)